Schir ist der Familienname von:

 Bernhard Schir (* 1963), österreichischer Schauspieler
 Théry Schir (*  1993), Schweizer Radrennfahrer

und steht für

 Schir (Einheit), altes Getreidemaß

Siehe auch:
 Schier
 Shir
 Sheer